San Bartolomeo al Bosco – frazione di Appiano Gentile
San Bartolomeo al Bosco – frazione di Savona